Kusatsu ist der Name zweier Städte in Japan

 Kusatsu (Gunma) in der Präfektur Gunma
 Kusatsu (Shiga) in der Präfektur Shiga

Kusatsu ist der Familienname folgender Personen:

 Clyde Kusatsu (* 1948), US-amerikanisch-japanischer Schauspieler